Paraguay – stato dell'America meridionale
Paraguay – fiume dell'America meridionale
 10071 Paraguay – asteroide della fascia principale